Вуковић (Гајица: Vuković) је уобичајено презиме у Србији, Црној Гори и Хрватској.

Значајни људи са презименом укључују:

А   
 Андрија Вуковић (1812–1884), српски инжењер

Б 
 Бил Вуковић (1918–1955), амерички аутомобилиста српског порекла 
 Божидар Вуковић (1460–1539)

В 
 Веселин Вуковић (1958–), српски рукометни тренер и бивши југословенски рукометаш
 Владета Вуковић (1928–2003), српски песник, књижевни историчар и критичар
 Влатко Вуковић (?–1392), српски господар Хума

Г 
 Гавро Вуковић (1852–1928), министар иностраних дела Књажевине Црне Горе 
 Гизела Вуковић (1926–2015), српска глумица
 Гојко Вуковић (1887–1934), револуционар и политички радник
 Гргур Вуковић Бранковић (?–1408), најстарији син Вука Бранковића и унук кнеза Лазара

Д 
 Диана Печкај Вуковић (1964–), новинар, писац и сценариста

Ж 
 Жарко Вуковић Пуцар (1911–1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије

З 
 Зоран Вуковић (1947–2011), српски сликар

И 
 Ивана Вуковић (1987–), српска позоришна, телевизијска и филмска глумица

Ј 
 Јагош Вуковић (1988–), српски фудбалер
 Јово Вуковић (1959–), хрватски предузетник и политичар српске мањине

М 
 Марија Вуковић (1992–), црногорска атлетичарка специјалиста за скок увис
 Марко Вуковић (1936–), српски хирург, професор медицине и редовни члан Академије наука и умјетности Републике Српске
 Матија Вуковић (1925–1985), српски вајар
 Миомир Вуковић (1987–), црногорски фудбалер
 Млађен Вуковић  (1935–), друштвено политички радник
 Мирослав Вуковић (1961-). репрезентативац Југославије  у скоковима у воду, тренер.
 Момчило Вуковић (1907-1986), народни посланик СФРЈ, директор фабрике "Први партизан" у Ужицу.

П 
 Предраг Вуковић  (1956–), аутор и уредник документарних емисија за децу на радију и телевизији 
 Предраг Вуковић Вукас (1941–2006), српски композитор народних пјесама

С 
 Сава Вуковић (вишезначна одредница)
 Синиша Вуковић (1932–2011), српски сликар, ликовни педагог и архитекта
 Светислав Вуковић (1936–), српски радио и ТВ водитељ, новинар, спикер и текстописац

Види још 

Вукчевић
Вучић
Вучковић

Српска презимена